Strike! — дебютный студийный альбом немецкой рок-н-ролл-кавер-группы The Baseballs, выпущенный в 2009 году. Он занимал первые позиции чартов в Финляндии, Норвегии, Швеции, Фландрии; в Германии он достиг шестой позиции в чарте. Во многих странах Европы альбом получил статус платинового. В 2010 году было выпущено дополненное издание альбома, получившее название Strike! Back.

Список композиций

Strike!

Strike! Back

Хит-парады

Награды альбома

Сертификаты

Комментарии

Примечания 

Альбомы The Baseballs
Кавер-альбомы